Joseph Reynaerts (1955-2020), chanteur belge.
 Manuel Reynaert (1985-), athlète français, spécialiste du sprint.
 Philippe Reynaert, présentateur/animateur de télévision belge, ex-publicitaire et haut responsable de la politique culturelle cinématographique de la Communauté française de Belgique, directeur de Wallimage.

Patronyme flamand